Slovo tobolka znamená váček, např. na peníze (peněženka). Označuje také:

 tobolka (plod) – pravý suchý pukavý plod
 sporangium, výtrusnice – orgán mechorostů, který obsahuje výtrusy
 kokoška pastuší tobolka – plevelná rostlina z čeledi brukvovitých
 tobolka (léková forma)

místní název
 Tobolka (Měňany) – část obce Měňany v okrese Beroun

příjmení
 Zdeněk V. Tobolka (1874–1951) – český historik a bibliograf

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení